Németország
Rosenbach, település Szászországban, Oberlausitz járásban
Rosenbach, település Szászországban, Vogtland járásban